GC es un acrónimo que puede significar:

 Gran Canaria, una de las islas capitalinas del Archipiélago Canario.
 Generador de caracteres, es una herramienta televisiva y cinematográfica.
 Nintendo GameCube, quinta consola de sobremesa producida por Nintendo.
 Catálogo General, Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas.
 Guardia Civil, Policía española.
 Contenido Guanina-Citosina, es una característica del genoma de un organismo.
 Cromatografía de gases, es una técnica cromatográfica.
 Gasto cardíaco, volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto.
 George Clinton, músico de Funk líder de Parliament Funkadelic
 Gliomatosis cerebri, una rara neoplasia del sistema nervioso central.

Siglas